Surviving Evil, un film d'horreur réalisé par Terence Daw (2009).
 Surviving Evil, une émission télévisée présentée par Charisma Carpenter (2013).